«Сле́дую свои́м ку́рсом» — односерийный художественный фильм, военная драма о Великой Отечественной войне на Чёрном море и обороне Севастополя, снятый в 1974 году режиссёром Вадимом Лысенко на Одесской киностудии.

Сюжет 
Июнь 1942 года. Великая Отечественная война. Уже не один раз корабли Черноморского флота прорывались к Севастополю и доставляли оружие и боеприпасы в блокированный с суши город. Экипажи двух эсминцев опять идут в город, чтобы оказать помощь жителям осаждённого Севастополя. Но в морском боевом походе гибнет от фашистской авиации эсминец «Дерзкий», а эсминец «Стремительный» прорвался в порт. Но самые тяжелые испытания выпадают морякам на обратном пути на Кавказ, когда перегруженный ранеными «Стремительный» стремится в родной порт.

В ролях 
 Улдис Лиелдиджс — Сергей Михайлович Ельцов, командир эсминца «Стремительный»
 Сергей Мартынов — Андрей Пересветов, комиссар эсминца «Стремительный»
 Игорь Комаров — Евгений Николаевич Чекрыгин, писатель
 Юрий Орлов — Алексей Гонтарев, командир эсминца «Дерзкий»
 Вячеслав Говалло — боцман
 Валентина Егоренкова — Людмила, жена Гонтарева, военврач
 Юрий Мысенков — Павел, матрос из Севастополя
 Виктор Маляревич — морской пехотинец
 Олег Корчиков — майор, пехотинец
 Александр Кайдановский — Миша, корреспондент
 Элгуджа Бурдули — Аракелов, матрос, механик
 Владимир Марченко — Щукин
 Герман Юшко — Бондаренко, комендант порта Новороссийска
 Валентин Костюченков
 А. Алексеев
 Сергей Полежаев — главнокомандующий Черноморским флотом
 Светлана Кондратова — невеста Саши
 Степан Крылов — отец Сеньки, пехотинец
 Александр Милютин — Саша, матрос с эсминца «Стремительный»
 Геннадий Нилов — моряк
 Александр Бондаренко — эпизод (дебют в кино)
 Екатерина Крупенникова — военврач Маша Бондаренко, жена коменданта новороссийского порта

Съёмочная группа 

 Автор сценария: Эдуард Талунтис
 Режиссёр: Вадим Лысенко
 Оператор: Леонид Бурлака
 Художник: Юрий Богатыренко
 Композитор: Евгений Стихин
 Песня на стихи Григория Поженяна

Происхождение названия

Награды 
На 8-ом Всесоюзном кинофестивале 1975 года в Кишинёве фильм получил специальный приз, вторую премию за лучшую мужскую роль (актёр Улдис Лиелдиджс).

Технические данные 
Производство: Одесская киностудия, художественный фильм, односерийный, 87 минут, чёрно-белый. Релиз на DVD выпущен 11 февраля 2010 фирмой «Флагман-Трейд».

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1974 года
Фильмы Одесской киностудии
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы о моряках
Фильмы Вадима Лысенко